Li jsou čínská příjmení
  (k roku 2007 druhé nejčastější příjmení v ČLR),
  (k roku 2007 84. nejčastější příjmení v ČLR),
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 :

Příjmení Li nosili panovníci několika čínských států:
 Čcheng-Chan (303–347)
 Západní Liang (400–421)
 říše Tchang (618–907):
 Li Jüan (566–635), zakladatel a v letech 618–626 první císař říše Tchang
 císařové říše Tchang do roku 907, následníci a potomci Li Jüana
 říše Pozdní Tchang (923–936)
 říše Jižní Tchang (937–975)
 tangutská říše Západní Sia (1032–1227)

Další známí nositelé příjmení Li:
 Li C’-čcheng (1606–1644) – čínský povstalec proti říši Ming a samozvaný císař říše Šun
 Li Caj († 1431) – malíř, kaligraf a básník čínské říše Ming
 Li Č’ (1527–1602) – filozof, historik a spisovatel čínské říše Ming
 Li Čen (1376–1452) – spisovatel-povídkář čínské říše Ming
 Li Čeng-tao (* 1926) – americký fyzik čínského původu, držitel Nobelovy ceny (1957)
 Li Chung-čang (1823–1901) – čínský politik, generál a diplomat v říši Čching
 Li Er (asi 6. století př. n. l.) – vlastní jméno Lao-c’a, čínského filozofa
 Li Jen-feng (* 1979) – čínská atletka (diskařka)
 Herman Li (* 1976) – hongkongský power metalový hudebník
 Jet Li (* 1963) – čínský filmový herec, mistr bojových umění
 Li Jüan-chung (1864–1928) – čínský politik, prezident Čínské republiky (1916–1917, 1917 a 1922–1923)
 Li Kchaj-sien (1502–1568) – čínský dramatik a básník mingského období
 Li Kche-čchiang (* 1955) – čínský komunistický politik, předseda vlády ČLR (od 2013)
 Li Kche-žan (1907–1989) – čínský malíř
 Li Kuang-jao (1923–2015) – singapurský politik, předseda vlády (1959–1990)
 Lykke Li (* 1986) – švédská skladatelka a zpěvačka
 Li Meng-jang (1475–1529) – básník, spisovatel a literární teoretik čínské říše Ming
 Li Na – více osob, rozcestník
 Olga Liová (Li; * 1986) – nezávislá ruská žurnalistka a politička
 Li Pchan-lung (1514–1570) – čínský spisovatel a literární teoretik mingského období
 Li Pcheng (1928–2019) – čínský komunistický politik, předseda vlády ČLR (1988–1998)
 Li Po (701–762) – básník čínské říše Tchang
 Li S’ (asi 280 př. n. l. – 208 př. n. l.) – čínský politik, první ministr státu Čchin
 Li Siao-sia (* 1988) – čínská stolní tenistka
 Li Siao-šuang (* 1973) – čínský sportovní gymnasta
 Li Sien – více osob, rozcestník
 Li Sien-nien (1909–1992) – čínský komunistický politik, prezident ČLR (1983–1988)
 Li Süe-žuej (* 1991) – čínská badmintonistka
 Li Š’-čen (1518–1593) – lékař a farmakolog čínské říše Ming
 Li Šan-čchang (1314–1390) – politik čínské říše Ming
 Li Teng-chuej (1923–2020) – tchajwanský politik, prezident Čínské republiky (1988–2000)
 Li Tung-jang (1447–1516) – literární kritik, kaligraf, básník a politik čínské říše Ming

Reference

Externí odkazy 
 

Čínská příjmení